Космоснимки:

 Космоснимки — проект ИТЦ «СканЭкс» по разработке технологической платформы веб-ГИС Scanex Web GeoMixer и созданию единой основы спутниковых снимков для всей территории России.
 Космические снимки — собирательное название данных, получаемых посредством космических аппаратов (КА) в различных диапазонах электромагнитного спектра, визуализируемых затем по определённому алгоритму.

См. также 
 Дистанционное зондирование Земли — наблюдение поверхности Земли авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры.